Die Saison 2018 der German Football League 2 war die 37. Saison der GFL 2, der zweithöchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Platzierung und Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Statistik

Gruppe Nord

Spiele Nord 

Quelle: GFL2-Spielplan auf gfl.info

Tabelle Nord 

Erläuterungen:  = Relegation 1. Liga;  = Abstieg in die Regionalliga

Gruppe Süd

Spiele Süd 

Quelle: GFL2-Spielplan auf gfl.info

Tabelle Süd 

Erläuterungen:  = Relegation 1. Liga;  = Abstieg in die Regionalliga
Stand: 16. September 2018

Relegation zum Aufstieg in die GFL

Nord 

In beiden Spielen konnten sich die Düsseldorf Panther gegen die Hamburg Huskies durchsetzen und schafften damit nach zwei Spielzeiten in der GFL 2 die Rückkehr in die GFL. Hamburg stieg nach vier Jahren Zugehörigkeit aus der GFL ab.

Süd 

Im Süden gelangen den Stuttgart Scorpions zwei deutliche Siege über die Ravensburg Razorbacks. Stuttgart sicherte sich somit den Verbleib in der GFL, Ravensburg blieb in der GFL 2.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2018
American-Football-Saison 2018